św. Urszula z Kolonii (zm. ok. 383) – angielska święta, męczennica
św. Urszula Ledóchowska (1865-1939) – polska święta, założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego